Gorodiščenskij rajon 
Gorodiščenskij rajon, rajon dell'Oblast' di Penza
Gorodiščenskij rajon, rajon dell'Oblast' di Volgograd

Pagine correlate 

Gorodišče